Viile ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Viile (Constanța), Dorf im Kreis Constanța 
 Viile (Galați), Dorf im Kreis Galați 
 Viile (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Viile Apei, Dorf im Kreis Maramureș
 Viile Jacului, Dorf im Kreis Sălaj
 Viile Satu Mare, Gemeinde im Kreis Satu Mare
 Viile Tecii, Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud